Paradrina fuerteventurensis är en fjärilsart som beskrevs av Rudolf Pinker och Bacallado 1975. Paradrina fuerteventurensis ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
fuerteventurensis